Landtagswahlkreis 78 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Osnabrück-West (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Cloppenburg (2003)
 Landtagswahlkreis Oldenburg-Land (1947 bis 1998)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Coesfeld I – Borken III (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Borken II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Essen IV (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Oberhausen II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Borken – Bocholt (1947 bis 1962)

in Sachsen:
 Wahlkreis Plauen (1990)